Rumpelstilzchen steht für:

 Rumpelstilzchen, Märchen der Brüder Grimm (mit verschiedenen Adaptionen in Film und Theater)
 Rumpelstilzchen (1940), deutscher Märchenfilm von Alf Zengerling 
 Rumpelstilzchen (1955), deutscher Märchenfilm von Herbert B. Fredersdorf
 Rumpelstilzchen (1962), deutscher Märchenfilm von Fritz Genschow
 Rumpelstilzchen (2007), österreichischer Märchenfilm von Andi Niessner
 Rumpelstilzchen (2009), deutscher Märchenfilm von Ulrich König
 Rumpelstilzchen, Pseudonym des Journalisten Adolf Stein
 Rumpelstilzchen, nichtöffentliche Kinderstraßenbahn in Stuttgart, siehe Kinderstraßenbahn Rumpelstilzchen
 Rumpelstilzchen, eine Panzerabwehrrakete der Luftwaffe ähnlich der Ruhrstahl X-7

Siehe auch:
 Fritz Schopps („Et Rumpelstilzje“)